Jan Kopecký ist der Name folgender Personen:

* Jan Kopecký (Politiker) (1896–1974), tschechischer Politiker
 Jan Kopecký (Puppenspieler), tschechischer Puppenspieler 
 Jan Kopecký (Eishockeyspieler) (* 1979), tschechischer Eishockeyspieler
 Jan Kopecký (Rallyefahrer) (* 1982), tschechischer Rallyefahrer